Патриарший экзархат Иерусалима — названия церковных административно-территориальный Восточнокатолических церквей.

 Патриарший экзархат Иерусалима — экхархат Сирийской католической церкви;
 Патриарший экзархат Иерусалима и Аммана — экхархат Армянской католической церкви;
 Патриарший экзархат Иерусалима и Палестины — экхархат Маронитской католической церкви;